Самарийдикобальт — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
кобальта и самария
с формулой CoSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Самарийдикобальт образует кристаллы
,
структура типа магнийдимеди CuMg
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1075 °C
.

При температуре ниже 230 К соединение переходит в ферромагнитное состояние
.

Примечания 

Интерметаллиды